

Anno 
 266 o 266 a.C.

Matematica 
 266 (numero)